Robert Lechner (né en 1967), cycliste allemand
 Robert Lechner (né en 1977), pilote automobile autrichien